200 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXXI Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Eliminacje i półfinały miały miejsce 8 sierpnia, a finał 9 sierpnia.

Dwa dni po triumfie na dystansie dwukrotnie dłuższym Amerykanka Katie Ledecky zdobyła kolejne złoto, uzyskawszy czas 1:53,73. Srebrny medal wywalczyła reprezentantka Szwecji Sarah Sjöström, ustanawiając jednocześnie nowy rekord swojego kraju (1:54,08). Australijka Emma McKeon, która prowadziła na półmetku ostatecznie zajęła trzecie miejsce z czasem 1:54,92.

Rekordzistka świata i mistrzyni olimpijska w tej konkurencji z 2008 roku, Włoszka Federica Pellegrini uplasowała się na czwartym miejscu (1:55,18) i 0,07 s wyprzedziła Chinkę Shen Duo i rodaczkę McKeon Bronte Barratt. Obie pływaczki uzyskały ten sam czas (1:55,25). Siódma była Szwedka Michelle Coleman (1:56,27), podczas gdy na ostatnim miejscu, ze stratą 0,02 s do Coleman, znalazła się Francuzka Charlotte Bonnet (1:56,29).

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST) .

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

200 m stylem dowolnym kobiet